Väster kan syfta på 

Väster – ett väderstreck
ett svenskt efternamn, se Wester

Geografi
 Väster, Jönköping – en stadsdel
 Väster, Lund – en stadsdel
 Väster, Malmö – ett stadsområde
 Väster, Växjö – en stadsdel
 Väster, Örebro – en stadsdel